est le titre de plusieurs œuvres :

Musique 
 Get Back, chanson des Beatles sortie en 1969 ;
 The Beatles: Get Back, documentaire de Peter Jackson sorti en 2021;
 Getback, album du groupe Little Brother sorti en 2007 ;
 Get Back, chanson de Demi Lovato sortie en 2008 ; 
 Get Back (ASAP), chanson d'Alexandra Stan sortie en 2011.

Télévision 
 Get Back, une série télévisée britannique diffusée à partir de 1992.

Voir aussi 
 Get Baque, chanson du groupe Starshooter sortie en 1978.